Владимир Юлианович Охримович (; , с. Велдиж, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия (ныне с. Шевченково, Калушский район, Ивано-Франковской области Украины) — , ) — украинский правовед, общественно-политический деятель, журналист. Действительный член  Научного общества им. Шевченко (1899) и председатель его Статистической комиссии, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук(с 1913), профессор, доктор права (1896) и декан юридического факультета Львовского тайного украинского университета (1920—1925).

Биография 
В 1894 окончил юридический факультет Львовского университета. С 1897 — преподавал там же курс права. Позже, с 1903 занимался юридической практикой. Адвокат.

Один из основателей Русско-украинской радикальной партии (позже — Украинская радикальная партия), затем был в числе основателей Украинской национально-демократической партии (УНДП) (1899), сотрудничал с журналами «Народ» (1890) и «Жизнь и Слово» («Життя і Слово», 1895).

Главный редактор газет «Свобода» (1900) и «Діло» (1902, 1906-07, 1924—1925). Охримовичу принадлежит заслуга в вопросе развития украинской журналистики: он ввёл фонетическое правописание вместо этимологического: до того времени употреблялась русская буква «ѣ» (ять) вместо «і» .

Посол (депутат) австрийского парламента (1907—1908).

После прихода российских войск в Галицию в ходе Первой мировой войны в 1914 был вывезен в Сибирь (1915—1917), где написал брошюру «Как я обратился к Богу. Публичная исповедь» (1917).

В октябре 1918 — июне 1919 года — член Украинского Национального Совета ЗУНР, член-основатель Народной трудовой партии (1919), председатель НТП (1923—1925), с 1925 — в УНДО.

Автор многих работ по статистике, этнологии, этнографии, языковедению и антропонимике на русском и украинском языках, напечатанных в записках НОШ и других научных изданиях.

Избранные публикации 
 «Звідки взялася назва Бойки?» (1895)
 «Знадоби до пізнання народних звичаїв та поглядів правних» (1895, с разделом про антропонимику)
 «Українсько-руські приповідки правничі» (1912)
 «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (М., 1916)
 «Значение малороссийских свадебных обрядов и песен в истории эволюции семьи». 1. Матриархат. — Этнографическое обозрение, 1891 г., № 4
 «Рукописні церковні книги в с. Волосянці Стрийського повіту» (ЗНТШ, 1897)
 «Русини-латинники» (Львів, 1909) и др.

Примечания

Литература 
 Франко З. Т. Охримович Володимир Юліанович // Українська мова: Енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія, 2000. ISBN 966-7492-07-9 — С. 415.

Ссылки 
 Охримович Володимир Юліанович 

Родившиеся в Калушском районе
Правоведы Австро-Венгрии
Правоведы Украины
Делегаты Украинского национального совета ЗУНР
Общественные деятели Австрии
Общественные деятели Украины
Редакторы Австрии
Редакторы Украины
Редакторы Польши
Статистики Украины
Этнографы Украины
Лингвисты Украины
Доктора юридических наук
Педагоги Украины
Выпускники Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Юристы Украины
Члены Научного общества имени Шевченко
Члены Палаты депутатов рейхсрата Австро-Венгрии
Журналисты Украины
Журналисты Австрии